Diese Liste enthält alle Episoden der polnischen Comedy-Serie Rodzinka.pl. Die Serie umfasst aktuell 266 Episoden und eine Spezialepisode in 15 Staffeln. Die fünfzehnte Staffel wurde ab dem 8. September 2019 ausgestrahlt.

Staffeln

Episoden

Staffel 1 (2011)

Staffel 2 (2011)

Staffel 3 (2012)

Staffel 4 (2013)

Staffel 5 (2013)

Staffel 6 (2015)

Staffel 7 (2015)

Staffel 8 (2016)

Staffel 9 (2016)

Spezialepisode (2016)

Staffel 10 (2017)

Staffel 11 (2017)

Staffel 12 (2018)

Staffel 13 (2018)

Staffel 14 (2018–2019)

Staffel 15 (2019)

Boscy w sieci

Staffel 1 (2013)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Alle ausgestrahlten Episoden unter der Website auf TVP VOD

Episodenliste